Иван Александрович Столбовой (11 августа 1986, Ольга, Ольгинский район, Приморский край, СССР) — российский футболист, нападающий.

Карьера 

Воспитанник ДЮСШ города Арсеньев и футбольного клуба «Луч» Владивосток. Профессиональную карьеру, включающую в себя выступления в первом (ФНЛ) и втором (ПФЛ) российских дивизионах, начал в 2005 году в тверской «Волге», далее выступал за «Пресню». В 2006 году перешёл в махачкалинское «Динамо», с которым выступал в 1/16 финала Кубка России, где отметился забитым мячом в ворота «Луча-Энергии». После того, как «Динамо» лишилось профессионального статуса, перебрался в «Ротор», однако в августе 2007 года перешёл в «Динамо-Воронеж». В 2008 году вернулся в «Волгу». В сезоне 2011/2012 годов Столбовой выступал за «Подолье» (провёл 21 матч и забил всего 1 гол) и смоленский «Днепр» (6 матчей, 3 мяча). Следующий сезон провёл в клубе «Луч-Энергия» Владивосток. Летом 2013 года присоединился к дзержинскому «Химику», весной 2014 года выступал за пензенский «Зенит», сезон-2014/15 вновь провёл в «Химике», после чего вернулся во Владивосток. В 2017 году покинул «Луч-Энергию». Сезон 2017/2018 начал в «Роторе», однако через полгода вернулся в «Луч-Энергию». В следующем сезоне играл за «Волгарь». С июля по ноябрь 2019 года выступал за клуб «Интер» Черкесск.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФНЛ-2

Футболисты России
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Динамо» Воронеж
Игроки ФК «Подолье» Москва
Игроки ФК «Днепр» Смоленск
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Интер» Черкесск
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Знамя»